Джузеппе Ротунно (; 19 марта 1923, Рим — 7 февраля 2021, там же) — итальянский кинооператор.

Биография 
В кино с 1940 года, начинал как фотограф. В 1942 году был мобилизован, послан в Грецию военным репортёром. В сентябре 1943 года попал в плен к немцам. Освобожден из лагеря американскими войсками в 1945 году. Вернулся в кино ассистентом оператора, работал с Росселлини, Де Сикой, Марио Сольдати, Федерико Феллини. Как главный оператор дебютировал в 1955 году. С 1988 года преподавал операторское искусство в римской Национальной киношколе.

Избранная фильмография

Признание 
Номинант и лауреат многочисленных национальных и международных премий.

Литература 
 Caldiron O. Giuseppe Rotunno: la verità della luce. Roma: Centro sperimentale di cinematografia; Milano: Skira, 2007

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»